Рамаза́н, означает «палящий зной», «сжигающий», «горячий», «жаркий», «родившийся в месяце рамадан»:
 Рамаза́н ()'' — девятый месяц мусульманского календаря.

Персоналии 
Рамаза́н — имя распространённое в Иране, Турции, России, Казахстане и так далее, примеры:
 Рамазан ал-Куштили — автор хроники автор «Хронологических записок» по истории Южного Дагестана.
 Ашар Рамазан — учёный-арабист, поэт.
 Абдулатипов, Рамазан Гаджимурадович — российский политик, и. о. президента Республики Дагестан (с 2013 г.).
 Бапов, Рамазан Саликович — казахский советский артист балета, балетмейстер, хореограф, педагог, Народный артист СССР.
  — кандидат на должность президента Афганистана, хазареец.
 Борукаев, Рамазан Асланбекович — советский геолог, академик АН Казахской ССР.
 Курмангалиев Рамазан (1894 — 1937) — советский политический, государственный и военный деятель.
  — белорусский боксёр.
 Озджан, Рамазан — австрийский футболист турецкого происхождения, вратарь клуба «Ингольштадт 04».
 Рамазанов, Рамазан — российский борец, кикбоксер
 Шахин, Рамазан — турецкий борец вольного стиля, олимпийский чемпион 2008 года, чемпион мира и Европы.

Рамза́н — чеченский вариант произношения арабского имени Рамадан.
 Кадыров, Рамзан Ахматович — российский государственный и политический деятель, глава Чеченской Республики, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», Герой Российской Федерации (2004 год), народный артист Чеченской Республики (2012 год).

Топоним 
  — населённый пункт в Азербайджане
 Рамазан (Рамазан-Аул) — населённый пункт в Дагестане
 Рамазан (, Рэмэзан) — село в Рышканском районе Молдавии
  — населённый пункт в провинции Орду Турции
  — населённый пункт в провинции Агры Турции

Иное 
 Рамазаногуллары — 1). бейлик (небольшое феодальное владение), существовавший в низменности Чукурова; 2). династия беев.
 Рамазан — мечеть в Екатеринбурге.
 «Рамазан» — советский фильм 1933 года.

См. также 
 Рамазанов
 Рамадан
 Ромадан
 Ромазан
 Ромазанов

Примечания